Barsimée est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Barsimée est un prénom masculin désuet.

Barsimée est aussi un patronyme.

Saint(s) chrétien(s) 
 Barsimée d'Édesse (), évêque d'Édesse, martyr sous l'empereur romain Trajan ; fêté le 30 janvier en Occident. Il baptise les martyrs Sarbel et Barbée et le 29 janvier en Orient.

Références